Glasnost kommt aus dem Russischen () und steht für

 die 1986 von Michail Gorbatschow eingeführte Politik größerer Transparenz Glasnost
 das Musical Glasnost (Musical)
 Glasnost (Archiv), ein Dokumentationssystem für Gesellschaftstheorie, Geschichte und Politik